Ares (mythologie), een godheid uit de Griekse mythologie
Ares (televisieserie), Nederlandse televisieserie
Ares (motorfiets), een motorfietsmerk
Ares industriële producten, een pneumatiek-bedrijf in Heerenveen
HC Ares, een Nederlandse hockeyclub
Ares Galaxy, een peer-to-peer computerprogramma
Ares (rapper), Nederlandse rapper
 Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES), federatie van het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap (België)

Geografie
Ares (A Coruña), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Arès, Frans departement
Arês, Braziliaanse gemeente

Ruimtevaart
Ares (raket), aantal geannuleerde raketontwerpen van NASA, en de verschillende typen daarin:
Ares I
Ares I-X, de eerste testvlucht van het Ares I programma
Ares IV
Ares V

Zie ook 
 Aris (doorverwijspagina)